Lillvattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lillvattnet (Frostvikens socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (24,6 ha)
Lillvattnet (Frostvikens socken, Jämtland, 713716-144318), sjö i Strömsunds kommun,  (59,6 ha)
Lillvattnet (Frostvikens socken, Jämtland, 714600-143558), sjö i Strömsunds kommun,  (1,06 km²)
Lillvattnet (Frostvikens socken, Jämtland, 719774-143097), sjö i Strömsunds kommun,  (62,2 ha)
Lillvattnet (Laxsjö socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Lillvattnet (Laxsjö socken, Jämtland, norr om Laxviken), sjö i Krokoms kommun,  (36 ha)
Lillvattnet (Ströms socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (10,1 ha)
Lillvattnet (Ströms socken, Jämtland, på Lillvattenflon), sjö i Strömsunds kommun,  (13,2 ha)
Lillvattnet (Junsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (21 ha)
Lillvattnet (Viksjö socken, Ångermanland), sjö i Härnösands kommun, 
Lillvattnet, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (14,7 ha)

Se även
Lillevattnet

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn